Elefantenhaut steht für:

  Elefantenhaut (Papier), eine Papiersorte
 Elefantenhaut (Kurzfilm), Film von Severin Fiala und Ulrike Putzer (2009) 
 eine Nässeschutzmatte, die bei der Bundeswehr verwendet wird
 einen flüssigen farblosen Tapetenschutz, der eine je nach Verdünnung mehr oder weniger glänzende Oberfläche hinterlässt
 eine Beschichtung aus Polyurethan für Schaumstoffbälle
 eine abdichtende Kunststoffhaut für ein Flachdach
 ausgeprägte, schuppige Hornhaut am Ellenbogen